Федорив () — украинская фамилия:
 Федорив, Андрей Владимирович (род. 1979) — украинский маркетолог. Стратегический маркетинг-партнёр самых известных брендов Украины.
 Федорив, Андрей Романович (род. 1963) — советский и российский легкоатлет.
 
 Федорив, Владимир Николаевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Федорив, Роман Николаевич (1930—2001) — украинский писатель.

Федорива 
 Федорива, Александра Андреевна (род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Федорива, Людмила Владимировна (до замужества Калугина; род. 1958) — советская легкоатлетка и тренер по лёгкой атлетике.

См. также

Примечания